El FK Astana-1964 (en kazakh Астана-1964 Футбол Клубы) és un club kazakh de futbol de la ciutat d'Astanà.

Història 
Evolució del nom:
 1964 : Dinamo Tselinograd
 1975 : Tselinnik Tselinograd
 1994 : Tsesna Akmola
 1996 : Tselinnik Akmola
 1997 : FK Astana
 1999 : Zhenis Astana
 2006 : FK Astana
 2009 : FK Namys Astana
 2010 : FK Astana-1964

Trajectòria:

Palmarès 
 Lliga kazakha de futbol: 3
 2000, 2001, 2006

 Copa kazakha de futbol: 3
 2001, 2002, 2005

Entrenadors destacats 
  Arno Pijpers (2006)
  Vladimir Mukhanov (2005)
  Aleksandr Zavarov (2004)

Futbolistes destacats 
  Yuri Drozdov (2005)
  Vladimir Bairamov (1999)
  Boris Ignatyev (1971)

Enllaços externs 

 Web oficial

Astana-1964, FK
Astanà